«Ма́мма Mia!» () — экранизация одноимённого мюзикла, основанного на песнях знаменитой шведской группы ABBA. Музыкальный фильм совместного производства США и Великобритании снят режиссёром Филлидой Ллойд. В главных ролях снялись Мерил Стрип, Пирс Броснан, Колин Ферт, Стеллан Скарсгард и Аманда Сейфрид.
Премьера картины в России состоялась 25 сентября 2008 года. В Великобритании фильм вышел в прокат 30 июня, в США — 18 июля.

Сюжет 
Действие фильма происходит на греческом острове Калокаири. 20-летняя Софи Шеридан собирается выйти замуж за Ская. Омрачает будущий праздник одно — Софи воспитывала её мать Донна, и главная героиня не знает, кто её отец. Из случайно найденного дневника матери она узнаёт имена троих бывших возлюбленных Донны: Гарри Брайта, Сэма Кармайкла и Билла Андерсона. Для того, чтобы решить этот вопрос, Софи тайно приглашает их на свадьбу. Поговорив с каждым из мужчин во время девичника, Софи так и не определяется с именем отца. Однако, все трое догадываются о причинах приглашения. Каждый мог быть отцом будущей невесты и теперь каждый готов повести её под венец. Донна встречается с Сэмом, они предаются воспоминаниям и чувствуют, как между ними возродились былые чувства. Среди гостей, приехавших на праздник, оказываются Таня Чешем-Ли и Рози Маллиган — давние подруги Донны, с которыми она когда-то пела в девичьей группе. Они ищут на острове свою любовь и ушедшую молодость.

Софи в смятении от происходящего и, похоже, собирается отложить свадьбу. Донна объясняет волнение дочери паникой от будущего замужества. Софи успокаивает маму и говорит о том, что всего лишь не хочет повторять ошибки её молодости, и ей нужно получше узнать своего жениха. Во время свадебной церемонии невесту выводит из дома Донна и объявляет во всеуслышание, что не знает кто из троих мужчин был отцом Софи. Мужчины, в ответ, соглашаются с возможностью быть отцами на одну треть. Невеста говорит гостям, что предпочитает отложить свадьбу — им со Скаем стоит отправиться в путешествие, в котором они узнают друг друга получше. Сэм неожиданно предлагает Донне, что свадьба не должна пропадать зря, и он готов предложить ей руку и сердце.

Создатели фильма

Съёмочная группа 
 Режиссёр: Филлида Ллойд
 Продюсер: Джуди Креймер, Гари Гоэцман
 Исполнительный продюсер: Рита Уилсон, Том Хэнкс
 Сценарист: Кэтрин Джонсон
 Композитор: Бенни Андерссон, Бьёрн Ульвеус
 Оператор: Харис Замбарлукос
 Монтаж: Лесли Уолкер

В ролях 
 Мерил Стрип — Донна Шеридан
 Аманда Сейфрид — Софи Шеридан
 Пирс Броснан — Сэм Кармайкл, ирландско-американский архитектор
 Колин Фёрт — Гарри Брайт, английский банкир
 Стеллан Скарсгард — Билл Андерсон, шведский моряк и писатель
 Доминик Купер — Скай (он же Скайлер Закари Раймэнд)
 Джули Уолтерс — Рози Маллиган
 Кристин Барански — Таня Чешем-Ли
 Филип Майкл — Пеппер, свидетель Ская
 Хуан Пабло Ди Паче — Петрос
 Дилан Тернер — Стэг
 Бенни Андерссон — пианист (в титрах не указан)
 Бьорн Ульвеус — греческий бог (в титрах не указан)

Русский дубляж 
Фильм дублирован студией «Пифагор» по заказу компании «Paramount Pictures» в 2008 году.
 Режиссёр дубляжа и автор синхронного текста — Всеволод Кузнецов
 Переводчик — Павел Силенчук
 Звукорежиссёр — Павел Емельянов
 Ассистент режиссёра — Ирина Веникова

Роли дублировали 
 Валентина Рубцова — Софи
 Любовь Германова — Донна
 Владимир Антоник — Сэм
 Валерий Сторожик — Билл
 Пётр Иващенко — Гарри
 Людмила Ильина — Рози
 Лика Рулла — Таня
 Василиса Воронина — Лиза
 Мария Кожевникова — Али
 Олег Вирозуб — Скай
 Андрей Бархударов — Пеппер

Музыкальные номера 
 «I Have a Dream» * — Софи / Аманда Сейфрид
 «Honey, Honey» — Софи / Аманда Сейфрид
 «Money, Money, Money» — Донна, Таня и Рози / Мерил Стрип, Кристин Барански и Джули Уолтерс
 «Mamma Mia» — Донна / Мерил Стрип
 «Chiquitita» * — Таня и Рози / Кристин Барански и Джули Уолтерс
 «Dancing Queen» — Донна, Таня и Рози / Мерил Стрип, Кристин Барански и Джули Уолтерс
 «Our Last Summer» — Софи, Сэм, Гарри и Билл / Аманда Сейфрид, Пирс Броснан, Колин Фёрт и Стеллан Скарсгард
 «Lay All Your Love on Me» — Скай и Софи / Доминик Купер и Аманда Сейфрид
 «Super Trouper» — Донна, Таня и Рози / Мерил Стрип, Кристин Барански и Джули Уолтерс
 «Gimme! Gimme! Gimme!» — все исполнители
 «The Name of the Game» — Софи и Билл / Аманда Сейфрид и Стеллан Скарсгард (сцена убрана на DVD)
 «Voulez-Vous» — все исполнители
 «SOS» — Сэм и Донна / Пирс Броснан и Мерил Стрип
 «Does Your Mother Know» — Таня, Пеппер и парни / Кристин Барански, Филип Майкл и другие
 «Slipping Through My Fingers» — Донна и Софи / Мерил Стрип и Аманда Сейфрид
 «The Winner Takes It All» — Донна / Мерил Стрип
 «I Do, I Do, I Do, I Do, I Do» * — Донна, Сэм и другие / Мерил Стрип, Пирс Броснан и другие
 «When All is Said and Done» — Сэм и другие / Пирс Броснан и другие
 «Take a Chance on Me» — Рози и Билл / Джули Уолтерс и Стеллан Скарсгард
 «Mamma Mia» * (повтор) — все исполнители
 «I Have a Dream» — Софи / Аманда Сейфрид
 «Dancing Queen» * — Донна, Таня и Рози / Мерил Стрип, Кристин Барански и Джули Уолтерс (во время титров)
 «Waterloo» * — все исполнители (во время титров)
 «Thank You for the Music» — Софи / Аманда Сейфрид (во время титров)

Альбом с музыкальными номерами фильма был выпущен компанией Decca 8 июля 2008 года. В альбоме только 18 записей (отсутствующие отмечены «*»).

Кассовые сборы 
 в США — $144 130 063 (23,6 %),
 в международном прокате — $465 711 574 (76,4 %),
 в России — $9 154 262.
Общие кассовые сборы в мире — $609 841 637.

Факты 

 Съёмки фильма проходили в Лондоне и Греции.
 Во время исполнения песни «Dancing queen» (0:37:55) в фильме появляется Бенни Андерссон, исполняющий партию на фортепиано, а в финале во время исполнения «Waterloo» (1:38:55 и 1:39:10) в компании греческих богов появляется Бьёрн Ульвеус, исполняющий партию на гитаре (замаскированной под греческие гусли). Оба музыканта — участники группы «ABBA».
 На премьере фильма в Стокгольме в 2008 году впервые за почти 20 лет все четверо участников легендарного квартета «ABBA» — Анни-Фрид Лингстад, Агнета Фальтског, Бенни Андерссон и Бьорн Ульвеус — собрались одновременно в одном месте. Камеры зафиксировали их на балконе кинозала вперемешку с исполнителями главных ролей в фильме. Сфотографировать всю четвёрку отдельно от других артистов не удалось.
 Сценарий картины написала Катрин Джонсон, одна из создательниц оригинального мюзикла.
 Своего тезку, Билла, должен был играть Билл Найи, но перед самым началом съёмок актёр покинул проект. Его место занял Стеллан Скарсгард.
 На роль Софи претендовали Мэнди Мур, Аманда Байнс, Рейчел МакАдамс, Эми Россум.
 По словам Мерил Стрип, она мечтала петь со школы, поэтому почти сразу же дала согласие на участие. Погрузиться в атмосферу песен «ABBA» для неё было всё равно, что «вернуться в старый любимый дом».
 Главное отличие фильма от мюзикла — количество песен «ABBA». В мюзикле их 22, в фильме всего 19.
 Было снято две версии фильма — одна с актёрами мюзикла, вторая — со звёздами кино.
 Участники «ABBA», продюсеры фильма Бьорн Ульвеус и Бенни Андерссон записали инструментальную составляющую песен и консультировали музыкального режиссёра постановки Мартина Лоу.
 В начале фильма на яхте героя Стеллана Скарсгарда можно заметить шведский флаг. Это отсылка к тому, что группа «ABBA», по песням которой поставлен мюзикл, родом из Швеции.
 В качестве хора были приглашены актёры, играющие в шведской постановке мюзикла «Мамма миа!».
 Звук для музыкальных сцен записывался прямо на съёмочной площадке во время дубля, а не как обычно, в студии после съёмок. В некоторых номерах артисты пели во время съёмок всего несколько строк, далее следовала студийная запись.
 В театральной версии мюзикла Билл Андерсон, которого играет Скарскард, носит фамилию Остин. Возможно, фамилия изменена в качестве отсылки к Бенни Андерссону.
 Остров Скопелос является главным местом действия фильма «Mamma Mia!». В фильме, однако, он носит другое название — Калокаири.
 Слоган фильма : «Добро пожаловать под венец».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт фильма
 
  — «Мамма Миа!» — Либретто, краткое описание

Музыкальные фильмы США
Музыкальные фильмы Великобритании
Фильмы-мюзиклы США
Фильмы-мюзиклы Великобритании
Фильмы-мюзиклы Германии
Кинокомедии США
Кинокомедии Великобритании
Фильмы-мелодрамы США
Фильмы  США 2008 года
Фильмы  Великобритании 2008 года
Фильмы-мелодрамы Великобритании
Кинокомедии Германии
Кинокомедии 2008 года
Фильмы-мелодрамы Германии
ABBA
Фильмы  на английском языке
Фильмы  Universal Pictures
Фильмы про свадьбу